Gualeguay (departement), departement in provincie Entre Ríos, Argentinië
Gualeguay (Entre Ríos), plaats in gelijknamige departement in provincie Entre Ríos, Argentinië